Manuel Marques (Guge) (16e eeuw - jaren 1640), een Portugees missionaris in India en Guge (Tibet)
Manuel Marques (Guyana), hoofd van Frans-Guyana (1809) tijdens de Portugese bezetting
Manuel Marques (voetballer) (1917), een Portugees voetballer